Кістень Катерина Володимирівна (нар. 29 грудня 1979(19791229), Київ) — українська акторка театру і кіно, телеведуча.
 Кистень Олександр Анатолійович (нар. 17 січня 1957, Мінськ, Білоруська РСР — пом. 2 квітня 2004, Мінськ, Білорусь) — радянський та білоруський футболіст.